Gassano kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Gassano (udde),

Italien 

 Gassano (ort), Toscana, Provincia di Massa-Carrara, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar